Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1995/96 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1995/96 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 12 Ersatzspieler melden. Zwei Vereine verzichteten darauf, das Meldekontingent komplett auszuschöpfen; der SK Passau meldete 17 Spieler, der Münchener SC 1836 18 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler wurden auch eingesetzt. Der Hamburger SK und Werder Bremen kamen mit je 10 Spielern aus, der PSV Duisburg setzte die meisten Spieler ein, nämlich 17. Insgesamt kamen 202 Spieler zum Einsatz, von denen 40 keinen Wettkampf versäumten.

Zum letzten Mal galt in dieser Saison eine Beschränkung der Ausländerzahl, es durften maximal drei gemeldet und zwei pro Wettkampf eingesetzt werden.

Punktbeste Spieler der Saison waren Klaus Bischoff (Solinger SG 1868) und Lothar Vogt mit je 12 Punkten aus 15 Partien, prozentual noch erfolgreicher war Jörg Hickl (SG Porz) mit 11,5 Punkten aus 13 Partien. Mit Vlastimil Babula (Werder Bremen) und Loek van Wely SG Porz erreichten zwei Spieler 100 %, allerdings spielte Babula nur zwei Partien, van Wely eine.

Ältester Spieler der Saison war der Passauer Luděk Pachman (1924–2003), jüngster Spieler der beim Münchener SC 1836 spielende Markus Schimpf (* 1978).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995; ARM = Armenien, AUS = Australien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, LAT = Lettland, LIE = Liechtenstein, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

PSV/BSV Wuppertal

Solinger SG 1868

SG Porz

SG Bochum 31

SV Castrop-Rauxel

PSV Duisburg

Empor Berlin

SK Passau

Hamburger SK

Werder Bremen

Delmenhorster Schachklub

Münchener SC 1836

Dresdner SC

SK Zähringen

Schachverein Tübingen

SC 1868 Bamberg

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind bei den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
 Die Elo-Performances von Thies Heinemann, Holger Ellers und Dirk Hennig hätten zur Erfüllung von IM-Normen gereicht, allerdings hatten diese nicht die benötigten 4 IM unter den Gegnern.
 Die Elo-Performances von Peter Enders hätte zur Erfüllung einer GM-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern nicht die benötigten 4 GM.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 1996 – Edition Marco Berlin 1995 – ISBN 3-924833-31-1

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1995
Schach 1996